Les Angles kan syfta på:
 Les Angles, Gard
 Les Angles, Hautes-Pyrénées
 Les Angles, Pyrénées-Orientales